Mawsonia est un genre éteint de poissons à membres charnus rattaché à la famille des Mawsoniidae, elle-même regroupée au sein des Coelacanthiformes. Ce genre, connu par plusieurs espèces, a été découvert en Afrique du Nord (Maroc, Algérie et Tunisie) et au Brésil. Il a vécu durant tout le Crétacé inférieur et au cours du Cénomanien, soit il y a environ entre  (millions d'années).

Description 
Ce « cœlacanthe » géant pouvait atteindre  de long pour une masse estimée à .

Liste des espèces 
Carvalho et Maisey (2008) indiquent que seulement deux espèces sont certifiées :
  Mawsonia gigas (espèce type) 
  Mawsonia tegamensis.

Les espèces :
  Mawsonia ubangiensis
  Mawsonia libyca
  Mawsonia brasiliensis
pourraient être mises en synonymie avec M. gigas.

Classification phylogénique 
Position du genre Mawsonia de la famille éteinte des Mawsoniidae :

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques

Références 

Genre de sarcoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
†
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1907